Епифа́ний, в русском просторечии Епифа́н — мужское имя, происходящее от греческого  — «явленный». Известные носители:

 Епифаний Кипрский (? — 403) — один из ранних Отцов Церкви, епископ Кипрский. 
 Епифаний Схоластик — церковный писатель V века.
 Епифаний Монах (VIII—IX вв.) — иеромонах, греческий писатель-агиограф.
 Епифаний Премудрый (? — около 1420) — агиограф, православный святой, преподобный. 
 Епифаний Славинецкий (ок. 1600 — 1675) — иеромонах Русской православной церкви, русский богослов, философ и переводчик.
 Епифаний Соловецкий (? — 1682) — монах Соловецкого монастыря, противник церковных реформ Патриарха Никона, писатель, священномученик.
 Епифаний (Думенко) (род. 1979) — Митрополит Киевский и всея Украины, в миру Сергей Петрович Думенко.

См. также